Александр Сергеевич Печёнкин (26 декабря 1991, Чайковский, Пермская область) — российский биатлонист. Двукратный чемпион мира среди юниоров (до 19 года).

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения 
На первом для Александра чемпионате мира среди юниоров 2009 в Канморе он занял 30 место в индивидуальной гонке. Особенно успешным для россиянина стал чемпионат мира среди юниоров 2010 года в Тусбю. Он выиграл серебро в индивидуальной гонке и серебро в спринте, а в гонке преследования и в эстафете стал победителем.

На летнем чемпионате мира 2010 среди юниоров в Душники-Здруй в спринте занял 4 место, а в гонке преследования выиграл бронзу. На чемпионате мира среди юниоров 2011 в Нове-Место-на-Мораве в спринте стал 24-м, а в гонке преследования — 26-м. Но в эстафете с Николаем Якушовым, Иваном Крюковым и Дмитрием Дюжевым выиграл серебряную медаль. На чемпионате Европы по биатлону 2011 в Риднау занял 24 место в индивидуальной гонке, 7 место в спринте и 4 место в пасьюте, а в смешанной эстафете вместе с Ольгой Галич, Светланой Перминовой и Иваном Крюковым выиграл золото.

На чемпионате Европы по биатлону 2012 в Осрблье в спринте занял 6 место, а в гонке преследования — 8 место. Его последний чемпионат в зимнее время, где он выступал как юниор, — чемпионат мира 2012 в Контиолахти. Печёнкин в спринте был 35-м, однако в гонке преследования стал 8-м, а также выиграл с Александром Логиновым, Ильёй Поповым и Максимом Цветковым бронзовую медаль. В летнее время он выиграл гонку на чемпионате мира по летнему биатлону 2012 в Уфе в спринте и был вторым в гонке преследования.

К концу сезона 2009/2010 дебютировал в соревнованиях мужчин и был в Поклюке семнадцатым в спринтерской гонке на Кубке IBU. К концу 2011/2012 сезона пришёл в первый раз шестым в спринте в Альтенберге. Выступая в Риднау только второй раз в Кубке IBU, в смешанной эстафете выиграл вместе с Анастасией Загоруйко, Мариной Коровиной и Тимофеем Лапшиным свою первую гонку на Кубке IBU.

Кубок мира 
28 февраля 2013 года дебютировал в Кубке мира в спринтерской гонке на этапе в Хольменколлене.. 2 марта 2013 года завоевал первые очки в Кубке мира.

Дисквалификация 
В июне 2019 года Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Александра Печенкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Печенкин дисквалифицирован на 4 года. При этом IBU аннулировал все результаты Печенкина с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года.

Соревнования 

 — участвовали вне конкурса

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 декабря 2013) — за высокие спортивные достижения на XXVI Всемирной зимней Универсиаде 2013 года в городе Трентино (Италия)

Личная жизнь 
Брат Иван (род. 1994) тоже биатлонист.

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU 
 Профиль СБР 
 Профиль спортсмена на сайте Национальной информационной сети «Спортивная Россия» 

Биатлонисты России
Чемпионы Европы по биатлону
Биатлонисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил